Paul Erdmann ist der Name folgender Personen:

* Paul Erdmann (Mediziner) (1876–nach 1935), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer
 Paul Erdmann (Musiker) (1898–1974), deutscher Kontrabassist
 Paul Erdmann (Pädagoge) (1933–2022), deutscher Lehrer und Sachbuchautor